Скуратовский:

Топонимы 
 Скуратовский — микрорайон в составе Центрального района Тулы, Россия.
 Скуратовский — посёлок в Чернском районе Тульской области России (сельское поселение Северное).
 Скуратовский — посёлок в Чернском районе Тульской области России (сельское поселение Тургеневское).

Персоналии 
 Скуратовский, Вадим Леонтьевич (род. 1941) — украинский литературовед, профессор.
 Скуратовский, Василий Тимофеевич (1939—2005) — украинский этнограф, писатель, издатель.
 Скуратовский, Сергей Иванович (род. 1971) — украинский политический деятель.